Brea ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Brea, Stadt in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Brea (Cornwall), Ort in der Gemeinde Carn Brea, Vereinigtes Königreich
 Brea (Sarria), Ort in der Provinz Lugo, Spanien
 Brea (Thrakien), Stadt und Burg im antiken Griechenland
 Brea Hill, Anhöhe bei Trebetherick in Cornwall, Vereinigtes Königreich 
 Brea Pozo, Ort im Departamento San Martín, Santiago del Estero, Argentinien

Brea oder Bréa ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Brea (* 1983), venezolanischer Radrennfahrer
 Armando Bréa (1898–1986), brasilianischer Mittelstreckenläufer
 Cirilo de Alameda y Brea (1781–1872), spanischer Kardinal
 Edymar Brea (* 1997), venezolanische Langstreckenläuferin
 Francesc Alió i Brea (1862–1908), katalanischer Komponist, Pianist und Musikwissenschaftler
 Jennifer Brea, US-amerikanische Filmemacherin und Aktivistin
 Joselyn Brea (* 1994), venezolanische Mittel- und Langstreckenläuferin
 Luigi Bernabò Brea (1910–1999), italienischer Archäologe
 Marcos Brea (* 1975), kubanischer Fußballschiedsrichter
 Rafael Alfonso Escudero López-Brea (* 1962), spanischer Priester, Prälat von Moyobamba

Siehe auch:
 La Brea